Die folgenden Personen waren Bischöfe und Erzbischöfe von York, bis 1559 gehörten sie der Römisch-katholischen Kirche an, danach der Church of England:

Einzelnachweise

Weblinks 
 Liste der Erzbischöfe auf www.yorkminster.org (englisch)

!
York
York